Tallon IV es un planeta ficticio del universo de Metroid. Aparece por primera, y última vez, en Metroid Prime (Nintendo GameCube, 2002 - Wii, 2009), aunque se le hace mención a lo largo de la trilogía.

Descripción 
Según los datos del juego en el que aparece, Tallon IV tiene una masa de 5,1 trillones de teratons y se encuentra en el mismo Sistema Solar que Zebes (una colonia chozo, lugar donde se crio la protagonista de la saga, Samus Aran y planeta en el que se sitúan tres juegos de la franquicia).

Tallon IV era un planeta ideal para la vida, un paraíso biológico, con una atmósfera benigna y rica en oxígeno. Era el lugar de numerosas especies animales y vegetales, hasta que un meteorito impactó contra el planeta y comenzó a destruirlo con Phazon, una sustancia capaz de matar o mutar a cualquier especie viva. El Phazon erradicó a muchas especies y casi extinguió a los Chozo, cuyos supervivientes lograron sellar el foco de contaminación bajo un gran templo justo antes de verse obligados a abandonar su hogar.

Décadas después del impacto del meteoro, Samus Aran llega a Tallon IV y logra detener la contaminación y salvar al planeta de su total destrucción, llevándose por delante a los piratas espaciales que había montado un centro de investigación y extracción de Phazon para experimentar con la sustancia en especies animales nativas del planeta, incluyendo a los metroides. Actualmente, el planeta está totalmente recuperado del cataclismo.

Áreas del planeta 
A lo largo de la aventura en Metroid Prime Samus visita varias zonas del planeta, aunque se desconoce si estas son todas o si existen más. Las áreas son:

 Superficie de Tallon: lugar donde Samus aterriza su nave al llegar al planeta y donde se encuentra el templo chozo que da acceso al cráter del impacto. Parte de este escenario lo compone la fragata pirata Orpheon, que Samus visita al comienzo del juego, antes de llegar a Tallon IV, que se precipita hacia el planeta tras activarse el sistema de autodestrucción.

 Ruinas Chozo: antiguo hogar de los chozo que colonizaron el lugar, actualmente prácticamente destruido. En él se encuentran la mayoría de las escrituras que cuentan la historia de los chozo. Esta área se comunica con el superficie y las cavernas Magmoor. El jefe de esta zona es Flaaghra.

 Cavernas Magmoor: cuevas subterráneas donde abunda la lava. Se comunica con la superficie, las ruinas Chozo, Phendrana y las minas de Phazon. Esta zona recuerda al área de Norfair, del planera Zebes. No hay jefe en esta zona.

 Phendrana: zona de alta montaña del planeta y en consecuencia el área nevada y helada del lugar. En Phendrana se encuentra el principal laboratorio de investigación de los piratas espaciales. Solo se puede acceder a esta zona a través de las cavernas Magmoor. El jefe de esta área es Thardus.

 Minas de Phazon: instalación pirata próxima al cráter del impacto para extracción y almacén del Phazon. Sirve también de centro de investigación y en él se encuentran varias experimentos de los piratas, entre el que destaca el Pirata Omega, jefe de la zona, producto final del "Proyecto Hélix".

 Cráter del impacto: solo se puede acceder a través de la entrada en el templo chozo, localizado en la superficie de Tallon, cuando se obtienen los doce artefactos que mantienen sellada la entrada. El cráter del impacto es la fuente del Phazon y la morada del jefe final del juego, el Metroid Prime.

Referencias 

Lugares de Metroid
Planetas ficticios
Planetas de Metroid